Zoran Stefanović puede referirse a:
 Zoran Stefanović, escritor serbio.
 Zoran Stefanović, empresario serbio.